
Termin -{PTC}- ima više značenja.
 -{TAS2R38}-, ćelijski receptor
 Feniltiokarbamid, gorka materija